Пётр Назаренко:
 Назаренко, Пётр Данилович (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 Назаренко, Пётр Исакович (род. 1942) — доктор технических наук.